Patrício da Irlanda — São Patrício
 Vale do São Patrício
 Rio São Patrício
 Ordem de São Patrício
 São Patrício (Goiás)
 Companhia Hidroelétrica São Patrício
 São Patrício (título cardinalício)
 Catedral de São Patrício (Nova Iorque)
 Catedral de São Patrício (Armagh)
 Catedral de São Patrício (Melbourne)
 Dia de São Patrício
 Batalhão de São Patrício
 Bandeira de São Patrício
 Rui Patrício (jogador de futebol)

Ver também 

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos